Berkovci (Križevci), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Križevci
 Berkovci (Moravske Toplice), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Moravske Toplice